Ichiki ist der Name folgender Orte:

 Ichiki (Kagoshima), ehemalige Gemeinde in der Präfektur Kagoshima
 Ichiki-Kushikino, Stadt in der Präfektur Kagoshima

Ichiki ist der Familienname folgender Personen:

 Ichiki Kitokurō (1867–1944), japanischer Politiker
 Ichiki Kiyonao (1892–1942), Oberst der Kaiserlich Japanischen Armee
 Ichiki Otohiko (1872–1954), japanischer Bankier
 Ryuichi Ichiki (* 1998), japanischer Fußballspieler